Петриково — название населённых пунктов:

Россия 
 Петриково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Петриково — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Петриково — деревня в Медведевском районе Республики Марий Эл.
 Петриково — деревня в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл.
 Петриково — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Украина 
 Петриково — село, Чаплинский поселковый совет, Васильковский район, Днепропетровская область